La liste des Pokémon de première génération recense les 151 premières espèces de Pokémon apparues dans la première génération de jeu constituée, pour la série principale, de Pokémon Vert, Pokémon Bleu, Pokémon Rouge et Pokémon Jaune ; elles sont présentées dans l'ordre du Pokédex, une encyclopédie fictive qui décrit l'ensemble des Pokémon. MissingNo. n'est pas inclus à la liste, car il constitue un système de gestion d'exceptions plus qu'une espèce propre de Pokémon.
ar
Les pré-évolutions et évolutions accompagnées d'un numéro correspondent à des Pokémon issus d'autres générations.

Cette liste inclut également les formes alternatives des Pokémon de cette première génération, que ce soit les méga-évolutions issues des jeux Pokémon X et Y, les formes d'Alola issues des jeux Pokémon Soleil et Lune, les formes de Galar issues des jeux Pokémon Épée et Bouclier ou encore les formes de Hisui issues du jeu Légendes Pokémon : Arceus.

Chaque Pokémon possède deux noms officiels en japonais : l'un en katakana (entre parenthèses)  et un autre en rōmaji, utilisé en tant que marque commerciale (en italique). En Occident, le nom français des Pokémon est utilisé en France, en Belgique et en Suisse tandis que le nom anglais est utilisé dans le reste du monde, à l'exception de l'Allemagne, la Corée du Sud et la Chine. Les noms anglais étaient utilisés au Québec jusqu'à la sortie des jeux Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver ( génération), premiers jeux Pokémon à voir une version française disponible dans le pays.

Notes 

Generation 1